Rathaus Weißenburg steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Weißenburg)
 Neues Rathaus (Weißenburg)